Браганса-Саксен-Кобург-Гота (также известна как Браганса-Веттины,  Конституционная ветвь династии Браганса или Браганса-Кобург, как именуют её в российской историографии) (порт. Casa de Bragança-Saxe-Coburgo-Gota; Casa de Bragança-Coburgo; Casa de Bragança-Wettin) — это династия или термин, используемый для классификации последних четырех правителей королевства Португалии и их семьи, с 1853 года до провозглашения республики в 1910 году. Название происходит от слияния двух аристократических домов: по патрилинейной линии — от короля Португалии Фернанду II (из династии Саксен-Кобург-Гота-Кохари) и по матрилинейной линии — от королевы Португалии Марии II ( из династии Браганса).

Обозначение Браганса-Саксен-Кобург-Гота преобладает в основном в трудах непортугальских историков и генеалогистов, поскольку европейский обычай классифицирует потомков ветвей династий на основе патрилинейного происхождения, что означает, что Браганса-Кобург является ветвью дома Саксен-Кобург-Гота-Кохари.

Тем не менее, Конституция Португалии 1838 года гласила, что династия Браганса является  легитимной династией правителей Португалии только по линии королевы Марии II, и ее потомки все еще продолжали называть себя членами Дома Браганса, а не Саксен-Кобург-Браганса. Со смертью короля Мануэла II, у которого не было детей, в 1932 году династия прекратила своё существование.

История 
Королевский дом был основан принцем Фердинандом Саксен-Кобург-Готским, который 9 апреля 1836 года женился на королеве Португалии Марии II. Члены королевского дома носили португальский титул инфанта (инфанты) Португалии, а также немецкие титулы принца (принцессы) Саксен-Кобург-Готского и герцога (герцогини) Саксонского.  15 ноября 1853 года королева Мария II умерла, ее старший сын занял трон как Педру V, первый король Португалии из династии Браганса-Саксен-Кобург-Гота.

Династия оставалась на престоле до начала Португальской революции 5 октября 1910 года, когда был свергнут король Португалии Мануэл II и была основана Первая Португальская Республика. Мануэл II отправился в изгнание в район Фулуэлл, Лондон, Великобритания, где он умер 2 июля 1932 года.

Современные претенденты 
Перед своей смертью в 1932 году король Мануэл II вел переговоры с конкурирующей мигелистской ветвью династии Браганса, которая занимала португальский престол с 1834 года. После смерти Мануэла претензия на несуществующий трон Португалии перешла к Дуарте Нуно, герцог Браганса.

В 1932 году женщина, известная как Мария Пия де Саксен-Кобург-Гота и Браганса, утверждала, что была незаконнорожденной дочерью португальского короля Карлуша I, и претендовала на титулы герцогини Браганса и королевы Португалии. Мария Пия утверждала, что король Карлуш I узаконил ее посредством королевского указа, и поставил ее в очередь наследования, однако не было представлено никаких доказательств, подтверждающих это, и у короля также не было личной власти сделать это. Отцовство Марии Пии не было доказано, и ее требования не были широко принято.

Короли Португалии 

 Педру V (1837—1861) () — 1853—1861
 Луиш I (1838—1889) () — 1861—1889
 Карлуш I (1863—1908) () — 1889—1908
 Мануэл II (1889—1932) () — 1908—1910

Семейное древо

Ссылки